Jana (Johana) Šarlota Anhaltsko-Desavská (* 6. dubna 1682, Dessau – 31. března 1750, Herford) byla askánská princezna z Anhalt-Dessau a díky výhodnému sňatku i markraběnka Braniborsko-schwedtská. Později, roku 1729, se stala abatyší a byla jí až do konce života.

Rodina a potomstvo 
Jana Šarlota se, podobně jako většina jejích sourozenců, narodila v Dessau rodičům Janu Jiřímu II. Anhaltsko-Desavskému a jeho manželce Henriettě Kateřině Oranžské. Stala se tak jejich desátým a posledním dítětem, tedy osmou dcerou. Krom sedmi sester měla další dva bratry, Fridricha Kazimíra, který zemřel jako dítě, a Leopolda. Dospělosti se ze sedmi sester dožilo celkem pět, včetně Johany Šarloty. Přesto se z její rodiny proslavil hlavně bratr Leopold, který se stal dobrým vojevůdcem i polním maršálem.

Jejím dědečkem z matčiny strany byl Frederik Hendrik Oranžský, princ oranžský, a jeho manželka, její babička, byla Amálie zu Solms-Braunfels.

Z manželství s markrabětem Filipem Vilémem vzešlo šest dětí:
 1. Fridrich Vilém (17. 11. 1700 – 4. 3. 1771), markrabě Braniborský
 ⚭ 1734 Žofie Dorota Pruská (25. 1. 1719 Berlín – 13. 11. 1765 Schwedt)
 2. Bedřiška Dorota Henrietta (24. 2. 1700 – 7. 2. 1701 Berlín)
 3. Henrietta Marie (2. 3. 1702 Berlín – 7. 5. 1782 Köpenick)
 ⚭ 1716 Fridrich Ludvík Württemberský (14. 12. 1698 Stuttgart – 23. 11. 1731 Ludwigsburg), württemberský kníže
 4. Jiří Vilém (10. 3. 1704 Berlín – 26. 3. 1704 tamtéž)
 5. Bedřich Jindřich (21. 8. 1709 Schwedt – 12. 12. 1788 tamtéž), markrabě Braniborska-Schwedtska a Braniborska-Wildenbruchu
 ⚭ 1739 Leopoldina Marie Anhaltsko-Desavská (12. 12. 1716 Dessau – 27. 1. 1782 Kolobřeh)
 6. Šarlota (1710–1712)

Život 
Dne 25. ledna 1699 se provdala za Filipa Viléma, markrabě braniborské oblasti zvané Braniborsko-Schwedtsko (1669-1711) s hlavním městem Schwedt. I když pár měl svůj vlastní palác v Berlíně, žili většinou právě ve městě Schwedt. Po smrti svého manžela se Jana Šarlota vrátila do Berlína, kde se starala o své děti.

V roce 1729 se stala abatyší opatství Herford, které bylo pod pruskou ochranou. Oficiálně se abatyší stala toho roku 10. října, ale nejprve pobývala ve městě Buchholz. Až roku 1735 začala uvádět Herford jako své trvalé bydliště. Abatyší byla až do konce svého života a v několika posledních letech svého života se v opatství setkávala i se svojí neteří Henriettou Amálií.

Jana Šarlota zemřela na mrtvici, přestože byla zdravá a nikdy neměla zdravotní problémy, v noci z 30. na 31. března 1750. Byla pohřbena v kryptě Kolegiátní kaple Herford, která právě prošla konstrukcí.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Anhaltsko-Desavští
Narození v roce 1682
Úmrtí v roce 1750
Ženy
Narození v Dessau
Narození 6. dubna
Úmrtí 31. března